

Patronyme 

 Régis Barthélemy Mouton-Duvernet (1770-1816), général français de l’Empire.

Toponyme 

 Mouton Duvernet, une station du métro de Paris (sur la ligne 4) qui doit son nom à Régis Barthélemy Mouton-Duvernet ;
 rue Mouton-Duvernet, une voie du  de Paris, en France qui doit son nom à ce général français.

Patronyme français